Lucía Aura González Domínguez (Comalcalco, Tabasco: 19 de octubre de 1931), conocida como Lucy González, es una actriz mexicana.

Biografía 
Nació en Comalcalco, Tabásco. México. El 23 de enero de 2012, la Plataforma Cultural Tabasco, le otorgó «La Choca De Oro» en reconocimiento a su carrera cinematográfica.

Filmografía 
 Cadena de mentiras (1955)
 Chilam Balam (1955)
 La carga de los rurales (1956)
 El hombre que quiso ser pobre (1956)
 Policías y ladrones (1956)
 Las medias de seda (1956)
 Hora y media de balazos (1957)
 Paso a la juventud! (1958)
 Al diablo con la música (1958)
 Señoritas (1959)
 Renuncia por motivos de salud (1976)

Referencias

Enlaces externos 
 

Actrices de México
Actrices de la Época de oro del cine mexicano